Il singolare del torneo di tennis East West Bank Classic 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrice Elena Dement'eva che ha battuto in finale Jelena Janković 6-3, 4-6, 6-4.

Teste di serie 

 Marija Šarapova (semifinali)
 Nadia Petrova (secondo turno)
 Elena Dement'eva (Campionessa)
 Lindsay Davenport (secondo turno)
 Dinara Safina (quarti di finale)
 Anna-Lena Grönefeld (terzo turno)
 Daniela Hantuchová (terzo turno)
 Flavia Pennetta (secondo turno)

 Ai Sugiyama (primo turno)
 Ana Ivanović (quarti di finale)
 Marija Kirilenko (primo turno)
 Assente
 Anabel Medina Garrigues (primo turno)
 Shahar Peer (terzo turno)
 Marion Bartoli (terzo turno)
 Jelena Janković (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

East West Bank Classic 2006